Gunnar Nilsson kan avse:

 Gunnar Nilsson (jurist) (1898–1974), svensk jurist
 Gunnar Nilsson (fackföreningsman) (1922–1997) – svensk fackföreningsman
 Gunnar Nilsson (racerförare) (1948–1978) – svensk racerförare
 Gunnar "Silver-Gunnar" Nilsson (1923–2005) – svensk boxare
 Gunnar Nilsson (skulptör) (1904–1995) – svensk skulptör
 Gunnar "Siljabloo" Nilson (1925–1989) – svensk jazzklarinettist
 Gunnar Nilsson (friidrottare) (1889–1948) - svensk friidrottare, tävlande i diskus, höjdhopp, kula, stavhopp, längdhopp, spjutkastning och fotboll. Tävlade även i pärk och varpa.
 Gunnar Nilson (läkare) (1872–1951) – svensk läkare
 Gunnar Nilsson (politiker) (född 1940) – svensk socialdemokratisk politiker
 Gunnar Nilsson-Leissner (1895–1963) - svensk botaniker